Шампионска лига 2004/05 е 13-о издание под това наименование на най-важния европейски турнир за клубни отбори във футбола и 50-о от началото.

През този сезон заедно с носителя на трофея Порто участват 72 отбора от 48 страни, тъй като този път не Азербайджан, а Казахстан не записва отбор. Страните на места от 1 до 3 в петгодишната ранглиста на УЕФА изпращат четири клуба в турнира, тези от 4 до 6 – три, а страните от място 7 до 15 – два.

Финалът се играе на 25 май 2005 г. на стадион Ататюрк в Истанбул.

Първи квалификационен кръг 
Срещите се играят на 14 и 21 юли 2004 г.

1 Отпадането на Победа Прилеп е доказан случай на манипулация със спортни залози.

Втори квалификационен кръг 
Срещите се играят на 27 и 28 юли и 4 август 2004 г.

Трети квалификационен кръг 
Срещите се играят на 10 и 11 август и 24 и 25 август 2004 г. Отпадналите от този кръг отбори участват в първия кръг на Купа на УЕФА 2004/05.

2 Първата среща завършва 1:2 за Макаби Тел Авив, но ПАОК Солун използва играча Лиасу Лука, който все още има неизтекло наказание за получен червен картон в последния си мач в евротурнирите (за Неа Саламина, преди 4 години). УЕФА присъжда служебна победа 0:3 за Макаби Тел Авив.

Групова фаза

Група A

Група B 

3 Срещата е прекратена при резултат 0:1 на полувремето поради безредици по трибуните, при които съдията Андерс Фриск е уцелен в главата от предмет (бомбичка или монета). УЕФА присъжда служебна победа 0:3 за Динамо Киев.
4 Вследствие на безредиците от срещата с Динамо Киев, настоящият мач се играе на празни трибуни.

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Осминафинал 
Първите срещи се състоят на 22 и 23 февруари 2005 г., реваншите са на 8 и 9 март 2005 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 5 и 6 април 2005 г., реваншите са на 12 и 13 април 2005 г.

5 Срещата е прекратена при резултат 1:0 за Милан вследствие на безредици по трибуните. УЕФА присъжда служебна победа 3:0 за Милан.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 26 и 27 април 2005 г., реваншите са на 3 и 4 май 2005 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на УЕФА 2004/05

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за ШЛ 2004/05

Европейска шампионска лига